(1960-), footballeur britannique ;
 Leslie Carter (1986-2012), chanteuse américaine ;

Pseudonyme 

 Caroline Louise Dudley (1862-1937), actrice américaine ;

Divers 
  (1970-), ingénieur britannique.